Отто Эдуард Август Ельт (; 18 апреля 1823, Турку, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 13 июня 1913, Гельсингфорс) — финский врач шведского происхождения, патологоанатом, профессор. Доктор философии (1847) и доктор медицины и хирургии (1855). Историк медицины. Архиятр Великого княжества Финляндского.

Биография 
Родился в семье издателя. Медицинское образование получил в университетах Гельсингфорса, Вюрцбурга, Берлина, Праги и Вены.

Сначала работал прозектором, доцентом анатомии в Гельсингфорсском университете, с 1859 по 1885 г. занимал там же кафедру патологической анатомии. Совершил ряд поездок по Скандинавии и в Центральную Европу.

Кроме научной карьеры Ельт усердно работал над организацией здравоохранения в Финляндии, и Хартией здоровья Финляндии 1879 года, ставшей его основной работой на протяжении долгих лет.
Был также главным врачом в Хельсинкском институте.

Им основан впервые при Университете Патолого-анатомический институт.

Оказал большое влияние на законодательство в области здравоохранения в Финляндии, а также был видным исследователем в области истории естественных наук и медицины. Его называют отцом истории медицины в Финляндии.

Был членом Общества науки и знаний в Гётеборге (1878), Научного общества в Уппсале (1894), Шведской королевской Академии наук (1907), получил звание почётного доктора философии Университета Линнея и университета в Уппсале. В 1910 году стал почетным членом Финской академии наук и литературы.

Избранные труды 
Наиболее полной и важной из научно-исторических работ Ельта была история шведской и финской медицинских систем в 1663–1812 гг . в трех томах. 
 Naturhistoriens studium i Finland under sjuttonde och adertonde seklet (1868)
 Minnestal öfver Alexander von Nordmann (1868)
 Om handeln med gifter (1870)
 Den patologisk-anatomiska inrättningen vid det finska universitetet under åren 1859—1871 (1871) и 1871—1883 (1884)
 Öfversigt af ett tusen liköppningar (1872)
 Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland (två band, 1873-75)
 Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige (1877, ny omarbetad upplaga till Linnéfesten 1907)
 Finlands medicinalförvaltning (1882)
 Olof af Acrel, den svenska kirurgins fader (1884)
 Svenska och finska medicinalverkets historia (tre band, 1891-93)
 Svenska och finska medicinalverkets historia 1663—1812 D. 1. Helsingfors. 1891. Libris m185n0n7k259z5gg
 Naturhistoriens studium vid Åbo universitet (1896)
 Finlands medicinska bibliografi 1640—1900, systematiskt ordnad (1905)
 Det finska universitetets disputations- och programlitteratur under åren 1828—1908 systematiskt ordnad (1909)
 Sveriges biologiska disputations- och programlitteratur 1700-vårterminen 1910 (i «Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk» 70, 1911)

Примечания

Ссылки 

HJELT, Otto Edvard August

Анатомы Финляндии
Анатомы Российской империи
Патологи Финляндии
Патологи Российской империи
Профессора Хельсинкского университета
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные доктора Уппсальского университета
Члены Финской академии наук
Доктора медицины
Доктора философии
Историки медицины
Историки Финляндии